Las oraciones subordinadas sustantivas realizan la función sintáctica de un sustantivo (sujeto, CD, atributo, CRV...). Pueden ser de cuatro tipos:

a) Completivas: introducidas por la conjunción que.
Ej.: Os pido que me escribáis.

b) Interrogativas indirectas: introducidas por un pronombre, determinante o adverbio interrogativo (qué, cómo, dónde, cuál, cuánto, quién...).
Ej.: No sabía qué quería.

c) Relativas o adjetivadas: introducidas por un pronombre relativo (quién, el que, quienes...).
Ej.: Siempre habla del que no sabe.

d) De infinitivo: introducidas por esta forma no personal del verbo.
Ej.: No me gusta fumar.

En cuanto a las funciones, se pueden distinguir las siguientes:

a) Sujeto: No me gusta que contestes.

b) CD: Quería que me acompañaras. (Lo quería.)

c) Atributo: La verdad es que te quiero.

d) CRV: Se olvidó que tenía que comprar el pan.

e) CN: Tenía la idea de que se equivocaba.

f) C.Adj: Estoy contenta de que hayas ganado.

g) CI: Han dado caramelos a quienes han llegado primero.

h)CAdv: He venido después de jugar contigo.

y))CAg: La decisión fue aprobada por quienes votaron.

Véase también 
 Oración subordinada o proposiciones subordinadas
 Oración subordinada adjetiva
 Oración subordinada adverbial
Tipos de oración